Бори́с Никола́евич Румя́нцев (4 июля 1936, Томск — 23 июня 2017, Клайпеда) — советский и литовский шахматист, мастер спорта СССР (1974), мастер ФИДЕ (1996), гроссмейстер ИКЧФ (1991).

Биография 
Участник чемпионата СССР 1967 г. Трехкратный чемпион Клайпеды. Многократный участник чемпионатов Литовской ССР и Литвы. Участник чемпионата Европы среди ветеранов 2012 г.

В составе сборной Литовской ССР участник шахматного турнира Всесоюзной Олимпиады 1972 г.

Участник командного первенства СССР 1968 г.

Добился значительных успехов в игре по переписке. Звание гроссмейстера ИКЧФ получил за победу в международном турнире «Вильнюс-100».

В составе сборной Литовской ССР завоевал серебряную медаль 8-го командного чемпионата СССР по переписке (1984—1987 гг.; играл на 1-й доске). В составе сборной Литвы стал серебряным призером 12-й заочной олимпиады (1998—2004 гг.).

Занимался тренерской работой в спортивной школе «Весулас».

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Б. Н. Румянцева в базе Chessgames
 Личная карточка Б. Н. Румянцева на сайте 365Chess
 Личная карточка Б. Н. Румянцева на сайте ИКЧФ

Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Гроссмейстеры ИКЧФ 
Мастера ФИДЕ по шахматам
Мастера спорта СССР по шахматам